Sokoura peut désigner :
Sokoura, la commune du Mali ;
Sokoura, une commune rurale du département de Bagassi au Burkina Faso
Sokoura, une commune rurale du département de Barani au Burkina Faso
Sokoura, une commune rurale du département de Dédougou au Burkina Faso
Sokoura, une commune rurale du département de Dokuy au Burkina Faso
Sokoura, une commune rurale du département de Tiéfora au Burkina Faso
Pambie-Sokoura, une commune rurale du département d'Ouo au Burkina Faso.

Homonymie de localités